Causticità, la proprietà corrosiva di alcune sostanze, come:
 Idrossido di sodio, soda caustica
 Idrossido di potassio, potassa caustica
 Ossido di calcio, calce viva
 Caustica (ottica), l'inviluppo dei raggi luminosi riflessi o rifratti da una superficie o un oggetto curvo, o la proiezione dell'inviluppo di raggi su un'altra superficie
 Caustica (matematica), in geometria differenziale, l'inviluppo di raggi riflessi o rifratti da una varietà